Speick bezeichnet:
 eine Pflanze, siehe Echter Speik
neben Echtem Speik auch einige andere duftende, aromatische Pflanzen, siehe Speik
 Speick, Ortsteil von Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen